Ein Floßherrenhaus gibt es an folgenden Orten:

 in Koblenz-Neuendorf, siehe Floßherrenhaus (Koblenz)
 Floßherrenhaus (Marktrodach) mit Flößereimuseum in Marktrodach-Unterrodach